

Botanica 
 Qāt – Catha edulis, pianta le cui foglie contengono un alcaloide dall'azione stimolante

Codici 
 QAT – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Qatar

Altro 
 Qat – dea della Melanesia